Santísima Trinidad del Paraná
 Santísima Trinidad (galió), galió espanyol de mitjans del segle XVIII
 Santísima Trinidad (navili), navili de línia espanyol de finals del segle XVIII